Le sigle BNN peut désigner :
 Birdy Nam Nam, un groupe français d'electronica ;
 BNN (Bart's Neverending Network), une télévision néerlandaise ;
 Business News Network, une chaîne de télévision spécialisée canadienne ;
 Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V.

Le code BNN peut désigner :
 .